Christian Petzold (1677-1733) - Duits organist en componist
Eduard Petzold (1815-1891) - Duits landschapsarchitect
Johann Christoph Pezel (of Petzold) (1639-1694) - Duits componist, trompettist en violist
Maik Petzold (1976-) - Duits triatleet